CKM () — польський чоловічий журнал
 CKM — CKM-матриця
 CKM — скорочене позначення креатинкінази M ()
 CKM — скорочення від Cotton Keays & Morris, назви австралійського рок-гурту